Wirth se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Michael Wirth
 Volkmar Wirth
 Willis Wagner Wirth